Juan de Borja Llançol de Romaní, il Maggiore (1446 - 1503) – creato cardinale nel 1492
 Juan de Borja Llançol de Romaní, il Minore (1470 - 1500) – creato cardinale nel 1496  
 Giovanni Borgia – figlio di papa Alessandro VI
 Juan Borja (n. 1970) – motociclista spagnolo

Pagine correlate 
Borja
Giovanni Borgia